Голобурды — название населённых пунктов в Белоруссии:
 
 Голобурды — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Голобурды — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.